Mueller se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ferdinand von Mueller
 Johann Sebastian Mueller